Iso Pukkisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Pukkisaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Iso Pukkisaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Iso Pukkisaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar